Schoenocephalium är ett släkte av gräsväxter. Schoenocephalium ingår i familjen Rapateaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Schoenocephalium